Vertigen (D'entre els morts), pel·lícula d'Alfred Hitchcock de 1958, titulada en anglès Vertigo
 Vertigo Motors, fabricant de motocicletes català, amb seu a Palau-solità i Plegamans
 Vertigo (DC Comics) és un segell editorial de DC Comics